Orchamps : commune française située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.
 Orchamps : quartier situé au nord-est de Besançon (Doubs).
 Orchamps-Vennes : commune française située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.